Juwenali ist der Name folgender Personen:
 Juwenali Pojarkow, Metropolit von Krutizy 
 Juwenali von Kursk, Metropolit von Kursk